Haagdoren est un patronyme porté notamment par :
 
 Alfons Haagdoren (1943-), footballeur et entraîneur belge,
 Philip Haagdoren (1970-), footballeur et entraîneur belge.

Patronyme flamand